Лазарево () — населённый пункт в Сербии, в Воеводине, Средне-Банатском округе, общине Зренянин.

Население 
В селе проживает 3308 жителей, из которых совершеннолетних 2691. Средний возраст — 40,4 года (мужчины — 38,8 года, женщины — 41,9 года). В населённом пункте 1079 домохозяйств, среднее число членов в которых — 3,07.

История 
26 мая 2011 года в селе был арестован Ратко Младич.

Населённые пункты Воеводины